Чернишня:
 Чернишня — река в Калужской области.
 Чернишня — деревня в Калужской области.